Por financiera se pueden entender varios significados:
 la actividad financiera consistente en la intermediación de este tipo de actividad que comprende la captación y préstamo de recursos, así como intermediación en la compraventa de activos financieros.
 la empresa financiera, o empresa que ejerce la actividad financiera.